Escuela española es la denominación que se da tanto a agrupaciones de artistas para su estudio como a instituciones formalmente constituidas:

Escuela española de pintura: se caracterizaría por el realismo trágico a lo largo de distintos periodos artísticos e identificable en rasgos de artistas muy diferentes (los Berruguete, José de Ribera, Velázquez, Valdés Leal, Goya, José Gutiérrez Solana, Picasso, Antonio Saura, etc.);

Escuela española de literatura;
Escuela Española en Roma de Arqueología e Historia;
Escuela española de equitación, que puede referirse a su vez a:
La tradición española de Doma clásica o Alta escuela de equitación
La institución denominada Escuela Española de Equitación o Alta Escuela Española de Viena, desde 1572
También existe la doma vaquera española y una Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre.

Magisterio español:
Magisterio en España
Editorial Magisterio Español

Notas